

Astronomia 
 27776 Cortland – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cortland – città della Contea di DeKalb, Illinois
 Cortland – villaggio della Contea di Gage, Nebraska
 Cortland – città della Contea di Cortland, New York
 Cortland – città della Contea di Trumbull, Ohio